In het seizoen 2009-10 van de eredivisie in het basketbal werden de GasTerra Flames uit Groningen voor de 3e keer in de geschiedenis kampioen van Nederland. Het voormalige Hanzevast Capitals eindigde op de eerste plaats op de ranglijst en won daarna in de play-offs de finale van WCAA Giants. De GasTerra Flames kwamen tot de halve finale van de NBB-Beker maar werd daarin uitgeschakeld door Zorg en Zekerheid Leiden.

Team
Nadat de meeste voormalige spelers van Hanzevast Capitals vertrokken, werden in dit seizoen verschillende nieuwe spelers vastgelegd. Zo werden spelers van andere clubs in Nederland naar Groningen gehaald, zoals Robby Bostain, Tim Blue, Steve Ross en Matt Bauscher.

Ook werd de Amerikaan Darian Townes naar Groningen gehaald. Op 12 november 2009 werd hij ontslagen, waarop Matt Haryasz als vervanger werd gehaald.

Statistieken

Teamgemiddelden

Individuele gemiddelden

Wedstrijden

Oefenduels

Competitie

In de eredivisie werden de GasTerra Flames met groot verschil eerste. Van de 36 wedstrijden werden er slechts drie verloren. In november twee, tegen ZZ Leiden na een verlening en uit tegen de Matrixx Magixx. Het andere verlies was tegen de EiffelTowers Den Bosch in februari.

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2009-10
2009-10